Составы команд-участниц чемпионата Европы 1992, проходившего в Швеции с 10 по 26 июня 1992 года. Всего в заявку могло быть внесено 20 футболистов (включая 2 вратарей).

Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата, 10 июня 1992 года.

Группа А









Группа B









Футбольные лиги по количеству игроков, представленных на Евро-1992

Ссылки 
 RSSSF

Составы команд
1992